Сен-Жерме́н-ле-Фую́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на захід від Парижа, 120 км на північний схід від Нанта, 8 км на північ від Лаваля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 372 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1080,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Жермен-ле-Фую на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Маєнн